Traves bezeichnet:

Traves (Haute-Saône), eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Traves (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Region Piemont